Das blaue Bidet steht für:

 Das blaue Bidet (Roman) (Das blaue Bidet oder Das eigentliche Leben), Roman von Joseph Breitbach (1978)
 Das blaue Bidet (Film), deutscher Fernsehfilm von Claus Peter Witt (1982)